Pohn steht für:

 Alex Pohn (* 1977), österreichischer Musiker. 
 Pohn (Gemeinde Ungenach), Ortschaft der Gemeinde Ungenach, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch:
 Poon